Валентиниа́н () — имя трёх римских императоров IV—V веков. Все они правили в западной части империи:
 Валентиниан I (правил 364—375)
 Валентиниан II (правил 375—392)
 Валентиниан III (правил 425—455)
Также:
 Флавий Валентиниан Галат — сын императора Валента II, консул 369 года, умерший в возрасте трех или четырех лет.

См. также 
Валентин
Валентино
Валенти
Валентини
Валентано
Валентайн
Валенсия (значения)
Валент (значения)